Nointel kan syfta på:
 Nointel, Oise
 Nointel, Val-d'Oise